Maplin UK Championship 2008 var en professionell rankingturnering i snooker som spelades mellan den 13 och den 21 december. Turneringen vanns av Shaun Murphy som slog Marco Fu i finalen. Segern var något överraskande då Murphy tidigare under säsongen inte nått längre än till första omgången vid någon rankingturnering.

Upplägg

Slutspel

Kval 

Kvalet spelades mellan den 1 och 8 december. (s) = Seedad spelare.

Noter 

Snookersäsongen 2008/2009
2008
2008 i Storbritannien